Machulski ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Machulski (1928–2008), polnischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Juliusz Machulski (* 1955), polnischer Filmregisseur und Drehbuchautor